Weinbergsturm ist der Name von Weinbergs- und Aussichtstürmen in Deutschland:

 Weinbergsturm Ensheim, auf dem Eselsberg bei Ensheim, Landkreis Alzey-Worms, Rheinland-Pfalz
 Weinbergsturm Heimersheim, bei Alzey-Heimersheim, Landkreis Alzey-Worms, Rheinland-Pfalz
 Weinbergsturm Spiesheim, bei Spiesheim, Landkreis Alzey-Worms, Rheinland-Pfalz
 Weinbergsturm Vendersheim, bei Vendersheim, Landkreis Alzey-Worms, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Wasserturm am Weinberg
 Weinbergturm (Görlitz)
 Weinbergwarte